Quatre navires de l'United States Navy portent le nom dUSS New Hampshire d'après l'État du New Hampshire :

 l', un navire de ligne lancé en 1864 ;
 l', un cuirassé de classe Connecticut qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un cuirassé de la classe Montana commandé en 1940 mais annulé en 1943 avant sa mise en chantier ;
 l', un sous-marin nucléaire lanceur d'engins de la classe Ohio en service depuis 2008.

New Hampshire